Norra Svansjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Svansjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun och Tingsryds kommun,  (34,3 ha)
Nordre Svansjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,  (86 ha)

Se även
Svansjön (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn